Blázquez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Blázquez (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Blázquez (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar